Турковичі — село в Україні, в Дубенському районі Рівненської області.
 Турковичі — село в Польщі, в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства.

Див. також 
 Турковичі Огулинські — населений пункт у Хорватії, в Карловацькій жупанії у складі міста Огулин.